Beulshausen steht für:
 Beulshausen, Ortschaft der Stadt Einbeck

Beulshausen ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Beulshausen (1885–1957), deutscher Politiker (SPD)
 Heinrich Beulshausen (1875–1940), deutscher Kommunalpolitiker und Verbandsleiter